St. Bernhard
2643 Bernhard

Desambiguações de topônimos